Corral de Almaguer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Corral de Almaguer (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Corral de Almaguer (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar